Avricourt (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Avricourt (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Avricourt (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia